Мартиньш Мейерс (; родился 30 марта 1991 года в Юрмале, Латвия) — латвийский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового.

Карьера 
Свою профессиональную карьеру Мейерс начал в баскетбольном клубе «Вентспилс». Сезон 2013/2014 провёл в Германии, защищая цвета клуба «Миттельдойчер», а затем вернулся в родной «Вентспилс».

В 2015 году Мейерс подписал двухлетний контракт с одним из ведущих клубов Латвии ВЭФ. В сезоне 2015/2016 ВЭФ с Мейерсом в составе завершил регулярный чемпионат Латвии на 2 месте, отстав только от «Валмиеры». В плей-офф ВЭФ вновь не удалось обойти «Валмиеру», в финале уступив 4:3. В следующем сезоне ВЭФ удалось выиграть чемпионат Латвии, в финале разгромив «Вентспилс» со счётом 4:0. В этом же сезоне ВЭФ с помощью Мейерса удалось во второй раз в истории выйти в плей-офф Единой лиги ВТБ, где он в 1/4 финала уступил «Зениту».

Перед началом сезона 2017/2018 Мейерс перешёл в УНИКС, но в декабре 2017 года Мартиньш и казанский клуб расторгли договор по обоюдному согласию. В 2 матчах Единой лиги ВТБ Мартиньш набирал в среднем по 2,0 очка и 0,5 подбора.

Свою карьеру Мейерс продолжил в «Енисее». В 17 играх Единой лиги ВТБ Мартиньш проводил на площадке 20 минут и набирал 10 очков и 7 подборов в среднем за игру. 

В июле 2018 года Мейерс продлил контракт с «Енисеем».

В сентябре 2020 года Мейерс стал игроком «Астаны».

Сборная Латвии 
В составе национальной сборной Латвии выступал на чемпионатах Европы в 2011, 2013, 2015 и 2017 годах.

Достижения 
  Чемпион Латвии: 2016/2017
  Чемпион Польши: 2021/2022

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Статистика игрока на сайте basketball.realgm.com

Баскетболисты Латвии
Игроки БК «Вентспилс»
Игроки БК «Лиепаяс Лаувас»
Игроки БК «Миттельдойчер»
Игроки БК ВЭФ
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Енисей»
Игроки БК «Будучност»
Игроки БК «Астана»
Игроки БК «Элан Шалон»
Игроки БК «Шлёнск»
Игроки сборной Латвии по баскетболу